Vietti bezeichnet:

 Vietti (Ortsteil), Ortsteil der italienischen Gemeinde Coassolo Torinese

Vietti ist der Familienname folgender Personen:

 Carolina Vietti (1810–nach 1865), italienisch Opernsänger (Alt)
 Celestino Vietti (* 2001), italienischer Motorradrennfahrer
 Paolo Vietti-Violi (1882–1965), Schweizer Architekt